Замок Райдт () — замок в районе Райдт немецкого города Мёнхенгладбах (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), построенный в эпоху Возрождения.

История замка 
Первое упоминание о замке датировано 1180 годом, когда в переписке кёльнский архиепископ Филипп I указал, что с владельца замка (Вильгельма фон Хеппендорфа) были собраны доходы.

На протяжении 300 лет замок принадлежал баронскому роду Биландтов. Свой нынешний вид он приобрёл при Отто фон Биландте, который привлёк к перепланировке сына известного итальянского архитектора Алессандро Паскалини. Он работал в стиле, чуть отличающимся от стиля своего отца: к замку были добавлены казематы и бастионы, а также вокруг вырыт ров. Внутренние же помещения Паскалини-младший украсил каминами, статуями и различными картинами. До сих пор его творения находятся в хорошем состоянии.

На протяжении XIX века замок многократно менял владельцев, однако они не могли позволить себе столь большое количество затрат в связи с его содержанием, из-за чего он постепенно пришёл в упадок. В 1917 году власти города выкупили его, замок был незначительно реконструирован и открыт как музей Рейдта.

В 1978 году замок Райдт был награждён премией «Европейский музей года», вручаемой Европейским музейным форумом.

С 1989 по 1993 год в нём проведены восстановительные работы, после чего в 1994 году замок вновь открылся в интерьерном образе 16-го века.

В нынешнее время в замке проводятся различные средневековые фестивали.

Примечания

Ссылки 
 
 

Замки Северного Рейна-Вестфалии
Музеи Северного Рейна-Вестфалии
Здания и сооружения Мёнхенгладбаха